Џералд Ли Мекрејни () је амерички глумац који је рођен 19. августа 1947. године у Колинсу.

Мекрејни је најпознатији по улози адмирала Холаса Килбрајда у серији Морнарички истражитељи: Лос Анђелес.

Референце 

Рођени 1947.
Амерички глумци